Билайн:

 Билайн — торговая марка компании VimpelCom Ltd.
 Билайн М2 — планшетный компьютер российской сотовой компании ОАО «ВымпелКом».
 Билайн ТВ — домашнее цифровое телевидение, работающее по технологии IPTV.
 Билайн Смарт — сенсорный смартфон российского оператора сотовой связи «Билайн».